Расстояние:
 Расстояние
 Расстояние (фильм)
 Расстояние (теория графов)